De Vreese est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  Alphonse De Vreese  (1922-2011), coureur cycliste français.
 Laurens De Vreese (1988-), coureur cycliste belge.

Patronyme flamand
Patronyme belge